Hutchison ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Hutchison (* 1938), kanadischer Bischof und Primas
 Anna Hutchison (* 1986), neuseeländische Schauspielerin
 Bruce Hutchison (1901–1992), kanadischer Schriftsteller und Journalist
 Charles Hutchison (1879–1949), US-amerikanischer Schauspieler und Regisseur

 Dave Hutchison (* 1952), kanadischer Eishockeyspieler
 Don Hutchison (* 1971), schottischer Fußballspieler
 Doug Hutchison (* 1960), US-amerikanischer Schauspieler
 Fiona Hutchison (* 1960), US-amerikanische Schauspielerin
 Frank Hutchison (1897–1945), US-amerikanischer Old-Time-Musiker
 Gennifer Hutchison (* 1977), US-amerikanische Drehbuchautorin und Fernsehproduzentin
 George Aitken Clark Hutchison (1873–1928), schottischer Politiker
 Gus Hutchison (* 1937), US-amerikanischer Autorennfahrer
 Ian Clark Hutchison (1903–2002), schottischer Politiker
 Isobel Wylie Hutchison (1889–1982), britische Botanikerin und Forschungsreisende
 James Hutchison, 1. Baronet (1893–1979), schottischer Politiker
 John Hutchison (1817–1859/1860), kanadischer Politiker
 John Hutchison (Botaniker) (1884–1972), britischer Botaniker
 Kay Bailey Hutchison (* 1943), US-amerikanische Politikerin
 Ken Hutchison (1948–2021), britischer Schauspieler
 Kieren Hutchison (* 1974), neuseeländischer Schauspieler
 Mark Hutchison (* 1963), US-amerikanischer Politiker
 Michael Clark Hutchison (1914–1993), schottischer Politiker
 Michele Hutchison (* 1972), britische Übersetzerin und Autorin
 Muriel Hutchison (1915–1975), US-amerikanische Schauspielerin
 Paul Clifford Hutchison (1924–1997), US-amerikanischer Botaniker
 Robert Hutchison, 1. Baron Hutchison of Montrose (1873–1950), britischer Generalmajor und Politiker der Liberal Party
 Robert Hutchison (Mediziner) (1871–1960), britischer Mediziner und Ernährungswissenschaftler
 Scott Hutchison (1981–2018), britischer Musiker und Künstler
 Terence Wilmot Hutchison (1912–2007), britischer Ökonom
 Tommy Hutchison (* 1947), schottischer Fußballspieler
 William M. Hutchison (1924–1998), britischer Biologe
 William R. Hutchison (1930–2005), US-amerikanischer Hochschullehrer und Autor

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hutchison (Kentucky)
 Hutchison (Missouri)

Unternehmen:
 CK Hutchison Holdings
 Hutchison Drei Austria
 Hutchison Whampoa

Sonstiges:
 Hutchison Hill, Hügel im Grahamland, Antarktika
 Hutchison-Nunatak, Antarktika

Siehe auch:
 Hutcheson
 Hutchinson